Chuck Mangione – musicista, compositore, trombettista e flicornista jazz statunitense
 Corrado Mangione – logico, filosofo e accademico italiano
 Giuseppe Mangione (1908-1976) – sceneggiatore italiano
 Jerre Mangione – saggista statunitense
 Lucette Mangione, nota come Luce d'Eramo – scrittrice italiana
 Salvatore Mangione, noto come Salvo – artista italiano

Pagine correlate
Mangion

Altri progetti